Коливо — ритуальна страва;
 Ко́ливо — те ж саме, що й колиба